South Broad Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Broad Street Historic District (Rome, Georgia), NRHP-ID 83004182
 South Broad Street Historic District (Monroe, Georgia), NRHP-ID 83003620